Avrilly peut faire référence à :
 Avrilly, commune française de l’Allier ;
 Avrilly, ancienne commune française de l'Eure, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Chambois ;
 Avrilly, commune française de l’Orne ;
 le château d'Avrilly, situé à Trévol, dans l'Allier.